Jit (miasto) – miasto w Palestynie
 Jit (muzyka) – styl tańca w Zimbabwe
 Jit (film) – film z 1990 roku

Rozwinięcia skrótu JIT 
 Just-in-time (produkcja) – system organizacji produkcji
 Just-in-time (kompilacja) – metoda kompilacji programów
 JIT (Jhulelal Institute of Technology) – indyjska wyższa uczelnia